Villazala kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villazala (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Villazala (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar